Vue ist der Name
 einer Software-Produktlinie des US-amerikanischen Softwareherstellers E-on software, siehe Vue
 Vue (Loire-Atlantique), französische Gemeinde im Departement Loire-Atlantique
 einer Kinokette, siehe Vue Entertainment
 eines JavaScript-Frameworks, siehe Vue.js

Siehe auch:
 Belle Vue
 PcVue